Танков — русская фамилия.

Известные носители 
 Танков, Александр Семёнович (род. 1953) — советский и российский поэт.
 Танков, Анатолий Алексеевич (1856—1930) — русский педагог, краевед, журналист, общественный деятель.
 Танков, Иван Михайлович (1739—1799) — русский художник и декоратор, академик Императорской Академии художеств.
 Танков, Никита Вячеславович (род. 1996) — российский футболист.
 Танков, Пётр Яковлевич (род. 1920) — ефрейтор, Герой Советского Союза.

 Танкова, Адель (род. 2000) — израильская фигуристка.